Albumy numer jeden w roku 2004 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2004 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2004 (Węgry)

Zobacz też